Příjmení Kochan nese více různých osobností:

 Jozef Kochan (* 1946) – český politik
 Matej Kochan (* 1992) – slovenský fotbalový záložník
 Valentin Kochan z Prachové (1561–1621) – měšťan, člen direktoria českých stavů v době stavovského povstání (1618–1620)